Opel steht für:

 Opel, Autohersteller
 Opel Szentgotthárd, Opel-Werk in Ungarn
 Opel (Familie), Unternehmerfamilie
 Opel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Opel (Berg), 650 m, Berg in Rheinland-Pfalz
 Opel Technologies, früherer Name der kanadischen Halbleiterfirma POET Technologies

Siehe auch:

 Opelbad in Wiesbaden
 Opel-Zoo im Taunus